Durante a Idade Média, realizaram-se muitos concílios eclesiásticos regionais na cidade de Braga, sede da Arquidiocese de Braga e metrópole da província eclesiástica do Reino da Galiza e, mais tarde, do reino de Portugal:
 
Concílio de Braga (411), provavelmente uma invenção de Frei Bernardo de Brito;
Concílio de Braga (561), presidido por Lucrécio
Concílio de Braga (572), presidido por São Martinho de Dume
Concílio de Braga (675)
Concílio de Braga (1278-1280)
Concílio de Braga (1301)
Concílio de Braga (1328)
Concílio de Braga (1436)
Concílio de Braga (1488)
Concílio de Braga (1537)

B
Desambiguação